Торговица — украинский топоним:

 Торговица — село, Городенковский район, Ивано-Франковская область.
 Торговица — село, Коломыйский район, Ивано-Франковская область.
 Торговица — село, Новоархангельский район, Кировоградская область.
 Торговица — село, Млиновский район, Ровненская область.
 Торговица — село, Конотопский район, Сумская область.